Бацкович (, , , ) — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Бацкович, Алекса (1911—1944) — черногорский юрист и партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Бацкович, Слободан (род. 1946) — черногорский государственный деятель и дипломат, физик-ядерщик, чрезвычайный и полномочный посол Черногории в РФ.
 Бацкович, Фуад (род. 1982), — боснийский поп-исполнитель, выступающий под псевдонимом Дин (), участник Евровидения 2004.